Ceia — refeição noturna, também chamada de "jantar"
 Jante — no Nordeste do Brasil também se usa o termo popular "janta"